Сан има више значења:
 Сан
 Сан (Синд)
 Сан (Калифорнија)
 Сан (Луизијана)
 Сан (река)
 Sun Microsystems
 Сан (филм)
 Сан (ТВ филм)
 Сан (музичка група)
 Сан (Пабло Пикасо)